Jürgensen bzw. Juergensen ist ein deutscher und dänischer Familienname.

Namensträger 
 Adolf Jürgensen (1850–1925), deutscher Theaterschauspieler
 Bettina Jürgensen (* 1954), deutsche Politikerin (DKP)

 Christoph Jürgensen (* 1972), deutscher Literaturwissenschaftler
 Cilli Jürgensen (1866–1940), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin (Mezzosopran)
 Claus Jürgensen (1803–1851), deutscher Lehrer
 Dennis Jürgensen (* 1961), dänischer Jugendschriftsteller
 Edwin Jürgensen (1898–1947), deutscher Schauspieler
 Eva Jürgensen (* 1936), deutsche Religionspädagogin und Pastorin der nordelbisch-lutherischen Kirche

 Harald Jürgensen (1924–2008), deutscher Nationalökonom
 Heather Juergensen (* 1970), US-amerikanische Filmschaffende
 Heinrich Jürgensen (1899–nach 1939), deutscher Ingenieur und NSKK-Obergruppenführer
 Heinrich Jürgensen (Architekt) (1871–1953), deutsch-norwegischer Architekt
 Hinrich Jürgensen (* 1959), Hauptvorsitzender der deutschen Minderheit in Dänemark
 Janne Jürgensen (* 1981), deutscher Filmemacher
 Johann Christian Jürgensen (1744–1823), deutscher Weißbäcker, Instrumentenbauer und Chronist
 Jørgen Jürgensen (1780–1841), dänischer Abenteurer
 Jules Frederik Jürgensen (1808–1877), dänischer Uhr- und Chronometermacher
 Julius Jürgensen (1896–1957), deutscher Politiker (KPD)

 Kurt Jürgensen (1929–1999), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Lasse Jürgensen (* 1998), dänisch-deutscher Fußballspieler
 Nicola Jürgensen (* 1975), deutsche Klarinettistin
 Nikolaus Jürgensen (1906–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Jürgensen (1873–1954), deutscher Architekt
 Reinhold Jürgensen (1898–1934), deutscher Elektriker und Politiker (KPD)
 Rune Jürgensen (* 1984), deutscher Schauspieler
 Stella Jürgensen, deutsche Fernsehmoderatorin, Sängerin und Sprecherin
 Theodor von Jürgensen (1840–1907), deutscher Mediziner
 Urban Jürgensen (1776–1830), dänischer Uhr- und Chronometermacher
 Uwe-Jens Jürgensen (* 1941), deutscher Internist
 Wilhelm Jürgensen (1902–1972), deutscher Politiker

Siehe auch 
 Jürgens
 Jürgenson
 Jürgenssen
 Jurgensen

Weblinks 
 Jürgensen bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Dänischer Personenname
Patronym